Termin MFPS ima više značenja.

 Manozilfruktoza-fosfat sintaza, enzim
 -{First-person shooter}-, video igra